Iuris utriusque consultus (łac.) – radca prawny obojga praw (cywilnego i kanonicznego).

Zawody prawnicze
Łacińskie zwroty i paremie prawnicze